Batra ist der Familienname folgender Personen:

 Anil Batra (* 1963), deutscher Psychiater und Hochschullehrer
 Anna Kinberg Batra (* 1970), schwedische Politikerin (Moderata samlingspartiet)
 David Batra (* 1972), schwedischer Stand-up-Comedian und Fernsehschauspieler
 Manika Batra (* 1995), indische Tischtennisspielerin
 Vikram Batra (1974–1999), Offizier der indischen Armee